Martins kan som auktorsförkortning betyda:

 Milton F.N. Martins
 Ubirajara Ribeiro Martins
 Charles Frédéric Martins

Robotskapade auktorsförkortningar